Rubri Gal, militar romà que va viure a la part central del segle I.
 Rubri (metge), metge romà que va viure probablement al començament o la meitat del segle I.
 Gai Rubri Gal, fill del general Rubri Gal.
 Rubri (tribú), tribú de la plebs juntament amb Gai Grac (123- 122 aC).
 Rubri (pretor), pretor i propretor a Macedònia (67 aC).